Albermann ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Albermann (1877–1959), deutscher Kunstbildhauer und Reliefkünstler
 Max Albermann (1870–1927), deutscher Kommunalpolitiker und letzter Bürgermeister von Kalk
 Wilhelm Albermann (1835–1913), deutscher Bildhauer